Демавенд () — иранский топоним.
 Демавенд — город вблизи Тегерана.
 Демавенд — спящий вулкан в горном хребте Эльбурс (Альборз), на севере Ирана, в южной части остана (провинции) Мазендеран.